Русанович — фамилия.
 Русанович, Николай Григорьевич — советский конструктор вертолётов, лауреат Ленинской премии.
 Жебрак-Русанович, Михаил Антонович (1875—1918) — русский военный и общественный деятель, полковник.